Закон зменшення доходності — в разі коли для виробництва використовується кілька ресурсів і один з них обмежений, то після досягнення певного оптимального співвідношення між цими ресурсами подальше збільшення використання інших ресурсів окрім обмеженого призводить до зменшення віддачі на кожну додаткову одиницю ресурсів. Згідно з цим економічним законом ефективне використання будь-якого обмеженого ресурсу можливе лише до певного рівня. Оскільки практично завжди якийсь ресурс обмежений то відповідно будь-яке виробництво за тих самих умов не має сенсу збільшувати понад певний рівень.

Класичним прикладом закону зменшення доходності є використання добрив у сільському господарстві, бо очевидно що якщо використання тони добрив збільшило урожай на полі на 100% то використання 10 тонн добрив не призведе до збільшення урожайності на 1000% і кожна наступна тонна добрив буде давати меншу прибавку врожаю. Іншим наочним прикладом є риболовля — якщо збільшити розмір наживки втричі, то риби не буде ловитися втричі більше.

Економіка
Економічні закони